Вале́рий Никола́ев: Николаев, Валерий Алексеевич (1928—1972) — советский библиограф, краевед и преподаватель.
 Николаев, Валерий Валерьевич (род. 1965) — российский актёр.
 Николаев, Валерий Михайлович (род. 1942) — переводчик прозы и драматургии с итальянского языка.
 Николаев, Валерий Павлович (род. 1941) — историк, востоковед.